William Archibald est un nom porté par plusieurs personnalités :  

 William Archibald (1852-1926), un homme politique australien d'origine anglaise ;  
 William Archibald (1917-1970), dramaturge et scénariste américain d'origine trinidadienne ; 
 William Munroe Archibald (1876-1949), aviateur canadien.